Erik XIV och Karin Månsdotter är en målning av Georg von Rosen från 1871 föreställande Karin Månsdotter, Erik XIV och den senares sekreterare Jöran Persson.

Externa länkar
Målningen på Nationalmuseum.se

Erik XIV
Historiemålningar
1871 i Sverige
Målningar av Georg von Rosen
Målningar 1871
Målningar på Nationalmuseum